Nom alternatiu de Mitridates III del Pont
 Mitridates V Evergetes rei del Pont